Joseph Priestley (1733-1804), théologien, clergyman dissident, philosophe naturel, pédagogue, et théoricien politique britannique ;
 John Boynton Priestley (1894-1984), auteur et homme de radio britannique ;
 Robert Priestley (1901-1986), chef décorateur américain ;
 Tom Priestley (né en 1932), monteur et monteur son britannique ;
 Jason Priestley (né en 1969), acteur canadien.

Autres 
 Joseph Priestley House
 Priestley College
 (5577) Priestley, un astéroïde

Homonymie de patronyme